Нижняя Речка:

Нижняя Речка (приток Катайги)
Нижняя Речка (нижний приток Ангары)
Нижняя Речка (средний приток Ангары)
Нижняя Речка (верхний приток Ангары)
Нижняя Речка (приток Кормужиханки)